Dresden Airport kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Dresdens flygplats, Sachsen,

USA 

 Dresden Airport (flygplats i USA), Georgia, Coweta County, 

Robotskapade USAförgreningar